L'édition 2010 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 11 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les non-participations du Suisse Roger Federer (n°1 mondial), de l'Argentin Juan Martín del Potro (n°5), du Russe Nikolay Davydenko (n°6), de l'Américain Andy Roddick (n°7), du Suédois Robin Söderling (n°8) et du Français Gaël Monfils (n°18).

Pendant le tournoi 
Le Britannique Andy Murray, n°4 mondial, se fait éliminer dès son entrée en lice par l'Allemand Philipp Kohlschreiber.

L'Espagne démontre qu'elle est une grande nation de la terre battue en plaçant 5 joueurs en 1/4 de finale et 3 en demi-finale.

La finale oppose deux joueurs espagnols, c'est seulement la  depuis la création du tournoi en 1897, après celle de l'édition 2002 qui opposait Juan Carlos Ferrero à Carlos Moyà.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale son compatriote Fernando Verdasco. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  (consécutive) à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les tenants du titre Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Rafael Nadal devient le  à remporter un même tournoi 6 années de suite. 

Il remporte la finale 6-0, 6-1 ; c'est le score le plus sévère infligé en finale d'un Masters 1000.

En remportant son  dans ce tournoi, il égale Reginald Frank Doherty et ses six titres acquis avant l'ère Open, de 1897 à 1904.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Sport à Monaco en 2010
Tennis masculin en 2010
Tennis en avril 2010